Café de la Régence, een historisch café in Parijs
 Régence, een periode (1715-1723) in de Franse geschiedenis
Régence (stijl), een kunststijl uit de régence.
Rue de la Régence, een straat in Brussel